

Culture et société 
 Armées : SUSIE (acronyme de « Supervision de systèmes d’intelligence en essaim »), est un programme français d'application militaire des essaims de drones.
 Astronautique : SUSIE est un projet de véhicule spatial porté par ArianeGroup.
 Cinéma : Susie et les Baker Boys est un film écrit et réalisé par Steve Kloves, sorti en 1989.
 Musique : Susie Q est une chanson de Dale Hawkins sortie en 1957, reprise par plusieurs autres artistes.

Anthroponyme 
Susie est un prénom féminin.